Roberto Galli (1840-1931) – politico italiano
 Roberto Galli (1954) – micologo italiano